Часниковка — название населённых пунктов на Украине:

 Часниковка — село в Лохвицком районе Полтавской области.
 Часниковка — село в Бахмачском районе Черниговской области.